Ко́шечкин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Кошечкин, Василий Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист, вратарь.
 Кошечкин, Сергей Петрович (1924—2000) — русский советский литератор.